Премьер-лига сезона 2006/07 — 15-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», для которого это был 16-й чемпионский титул в истории и 9-я победа в Премьер-лиге (рекорд турнира).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика сезона 
 Крупнейшая победа: 6 голов — Рединг 6-0 Вест Хэм Юнайтед
 Самый результативный матч: 8 голов — Арсенал 6-2 Блэкберн Роверс
 Первый гол: Роб Халс для Шеффилд Юнайтед против Ливерпуля (19 августа 2006)
 Последний гол: Харри Кьюэлл для Ливерпуля против Чарльтона (13 мая 2007)
 Большинство побед: 28 — Манчестер Юнайтед
 Наименьшее количество побед: 5 — Уотфорд
 Большинство потерь: 21 — Вест Хэм Юнайтед
 Наименьшее число потерь: 3 — Челси
 Большинство голов: 83 — Манчестер Юнайтед
 Наименьшее количество голов: 29 — Манчестер Сити и Уотфорд
 Большинство пропущенных мячей: 60 — Фулхэм и Чарльтон
 Наименьшее количество пропущенных мячей: 24 — Челси

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте RSSSF 

2006
Премьер-лига